Samsung I780 — чотирьохдіапазонний комунікатор фірми Samsung з нестандартним розширенням дисплея 320x320 пікселів. Дата анонсування 1 вересня 2007 року. Дата початку продажу 20 березня 2008 року. Перший комунікатор з нестандартним розширенням дисплея 320x320 пікселів, що пыдтримується в Windows Mobile 6. До складу комунікацій входить: Wi-Fi, GPS, Bluetooth. Управління комунікатором можливе як і з QWERTY-клавіатури, так і за допомогою сенсорного дисплея. У додаткові можливості входить новий вид управління (реалізований перший на даному пристрої) сенсорний тачпад, подібний тачпад ноутбука. Тачпад працює в двох режимах: навігаційний і режим миші.

Посилання 
 Офіційний сайт Samsung 

Стільникові телефони Samsung
Мобільні телефони, представлені в 2008 році